Thielmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Thielmann (1879–1948), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Aline Thielmann (* 1969), deutsche Fernsehmoderatorin
 Alfred Thielmann (1892–1988), deutscher Offizier, zuletzt General der Pioniere
 Fritz-Otto Thielmann (1937–2019), deutscher Politiker und ehemaliger Landtagsabgeordneter (FDP)
 Georg Thielmann (1930–2012), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heinz Thielmann (1944–2020), deutscher Informationswissenschaftler
 Jan Thielmann (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Johann Adolf von Thielmann (1765–1824), sächsischer und preußischer General der Kavallerie
 Johannes Thielmann (* 1981), deutscher Filmproduzent, Filmregisseur und Autor
 Karl Heinrich Thielmann (1802–1872), deutscher Militärarzt
 Klaus Thielmann (* 1933), ehemaliger Minister für Gesundheitswesen der DDR
 Kosmas Lars Thielmann (* 1966), deutscher Ordensgeistlicher und Theologe
 Leonard Thielmann (* 1993), deutscher Grasskiläufer
 Max von Thielmann (1846–1929), deutscher Diplomat und Staatssekretär
 Rainer Thielmann (* 1965), deutscher Lyriker, Liedtexter und Sänger
 Tristan Thielmann (* 1971), deutscher Medienwissenschaftler
 Wilhelm Thielmann (1868–1924), deutscher Maler und Zeichner
 Wolfgang Thielmann (* 1954), deutscher Journalist und Pastor

Siehe auch:
 Thielemann
 Thylmann
 Tilmann